III. Lipót osztrák őrgróf (1073–1136)
 III. Lipót osztrák herceg (1351–1386)
 III. Lipót anhalt–dessaui herceg (1740–1817)
 III. Lipót belga király (1901–1983)